On Stage – album muzyczny Johna Coltrane'a (1962)
 On Stage – album muzyczny Ike'a i Tiny Turnerów (1970)
 On Stage – album muzyczny zespołu Rainbow (1977)
 On Stage – album muzyczny zespołu Indios Bravos (2009)
 On Stage – album muzyczny Elvisa Presleya (1970)